

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jean-Marie Fruchard, (1786-1872), homme politique français ;
 Louis Fruchard, (1921 -2004), homme politique français.

Homonymie de patronyme